Aleksandar Mitrović – jugosłowiański polityk, p.o. premiera Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii
 Aleksandar Mitrović – serbski piłkarz
 Aleksandar Mitrović – serbski siatkarz